Oddychanie wewnętrzne – oddychanie komórkowe – proces utleniania związków organicznych w celu uzyskania energii przydatnej metabolicznie zachodzący wewnątrz komórki
 Oddychanie wewnętrzne – określenie stosowane do opisania wymiany gazowej pomiędzy płynami ustrojowymi a komórkami organizmu

Przypisy

Zobacz też 
 Oddychanie
 Oddychanie zewnętrzne

Oddychanie